Papenberge steht für:
 Papenberge (Hennigsdorf), Wohnplatz von Hennigsdorf, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Papenberge, ein 48,0 Meter hoher Berg am Südostrand von Hennigsdorf, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Am Papenberge, Wohnplatz von Neustadt am Rübenberge, Region Hannover, Niedersachsen

Siehe auch:
 Papenberg